Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 244001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 2001 do 11 lutego 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

244001-244100

244101-244200

244201-244300

244301-244400

244401-244500

244501-244600

244601-244700

244701-244800

244801-244900

244901-245000

Przypisy 

Lista planetoid 244001-245000